Лига Леумит 1956/1957 — 6-й сезон чемпионата Израиля по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Израиля на rsssf.com

1956/1957
Израиль
Израиль
Спорт в Израиле в 1956 году
1957 год в Израиле